Le GAZ-M415 était une camionnette produite par GAZ de 1938 à 1944. Environ 5 000 unités du véhicule ont été produites et vendues, mais la plupart d'entre elles ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale et la plupart d'entre elles ont donc été détruites. Le véhicule était basé sur la voiture de tourisme GAZ-M1. Au cours des premiers mois après sa sortie, environ 15 unités ont été produites et vendues.

Alors que GAZ produisait déjà des camions comme le GAZ-AA et le GAZ-MM, mais avec l'arrêt du GAZ-4 en 1935, GAZ comprit qu'ils devraient revenir sur le marché du commerce léger. La plupart de ces véhicules ont été utilisés par les agriculteurs ou pendant la Seconde Guerre mondiale, car ils étaient assez fiables. Le véhicule a également été produit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en 1944, le véhicule a été abandonné avec environ 500 unités produites et vendues cette année-là.

Liens externes 
 GAZ-M415 - "Η πρώτη παρέλαση. GAZ-M415: επίτευγμα της εθνικής οικονομίας

M415
Automobile des années 1930
Automobile des années 1940
Véhicule utilitaire